Леса (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Риоха-Алавеса. Занимает площадь 9,92 км². Население — 236 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Алавы